Departamento Independencia ist der Name folgender politisch-territorialer Einheiten:
 Departamento Independencia (Chaco) in Argentinien
 Departamento Independencia (La Rioja) in Argentinien